Немецкие подводные лодки
 U-36 (1914)
 U-36 (1936)
 U-36 (S186)